Die 14.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1963 in Calais, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1963
Radsportveranstaltung 1963
Radsportwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Hauts-de-France
Sport (Calais)